Meurthe steht für:

 Meurthe, Fluss in Frankreich
 Département Meurthe, Département in Frankreich

Meurthe ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761–1840), französischer Staatsmann 
 Henri Georges Boulay de la Meurthe (1797–1858), französischer Staatsmann 

Siehe auch:
 Département Meurthe-et-Moselle, Département in Frankreich
 Dombasle-sur-Meurthe, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Art-sur-Meurthe, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle